Příjmení Lischka má více nositelů:

 Adolf Lischka (1897–?), československý politik německé národnosti
 David Lischka (* 1997), český fotbalista
 Kurt Lischka (1909–1989), plukovník SS, šéf gestapa na různých postech

podobné
 Robert Lischke (* 1966), český chirurg